M83 ou M.83 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 AN-M83, un type de grenades fumigènes utilisé par l'armée américaine ;
 Reichsrevolver M. 83, un revolver adopté par l’armée allemande.

Musique 
 M83, un groupe français de musique électronique.

Sciences 
Astronomie
 M83, une galaxie spirale située dans la constellation de l'Hydre Femelle.

Médecine
 Ostéomalacie de l'adulte, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 M83, le code IATA de l'avion de ligne McDonnell Douglas MD-83.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres